Palazzo Doria d'Angri
 Palazzo Doria Pamphilj